Nazca, dél-perui tájegység, a Kolumbusz előtti időben ott élt nép és kultúrája
Nazca, perui település
Nazca, együttes

Kapcsolódó szócikkek
Nazca-lemez
Nazca-vonalak